Der International Challenger Chengdu 2018 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juli bis 5. August 2018 in Chengdu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Chengdu